Игнасио Эррера (; ) — чилийский футболист, нападающий.

Карьера 

Футбольную карьеру начинал в 2007 году в «Рейнджерс». В 2008 году стал игроком клуба «Реал Бетис Б». В 2013 году перешёл в «Кобрелоа». В 2016 году подписал контракт с казахстанским клубом «Иртыш».

С 2017 по 2018 год выступал за «Нефтчи» Баку. В 2018 году Игнасио играл за корейский клуб «Сеул Е-Ленд». Летом 2019 года свободным агентом перебрался на родину, в футбольный клуб «Палестино». Зимой 2021 года свободным агентом перешёл в клуб «Аукас».

Достижения 
 «Иртыш»
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2016

Примечания 

Футболисты Чили
Игроки ФК «Рейнджерс» Талька
Игроки ФК «Реал Депортиво»
Игроки ФК «Уачипато»
Игроки ФК «Магальянес»
Игроки ФК «Кобрелоа»
Игроки ФК «Депортес Икике»
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Нефтчи» Баку
Игроки ФК «Сеул И-Лэнд»
Игроки ФК «Палестино»
Игроки ФК «Мушук Руна»